Crowell –  villaggio e parrocchia civile nell'Oxfordshire, Regno Unito
Crowell – centro abitato del Texas
Rodney Crowell – cantante country statunitense